Мухаметзянов (Мухаметзянова) — тюркская фамилия.

Известные носители:
 Мухаметзянов, Аклим Касимович (1930—2004) — советский и российский деятель нефтяной промышленности.
 Мухаметзянов, Галим Мухаметзянович (1908—1938) — деятель ВКП(б), 2-й секретарь Татарского областного комитета. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.
 Мухаметзянов, Габдельнур Хабибрахманович (1930—2016) — советский учёный, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, спортивный арбитр международной категории по баскетболу (ФИБА) с 1961 года.
 Мухаметзянов, Леонард Мухаметович (1941—2019) — советский игрок в хоккей с мячом.
 Мухаметзянов, Рауфаль Сабирович (род. 1949) — советский и российский театральный деятель.
 Мухаметзянов, Фаик Тимерзянович (1921—2009) — башкирский писатель, Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, участник Великой Отечественной войны.

 Мухаметзянова, Гузель Валеевна (1938—2013) — советский и российский педагог, доктор педагогических наук.
 Мухаметзянова, Легия Файзрахмановна (род. 1935) — Герой Социалистического Труда.